

Nom commun anglais 
Sailer peut désigner :
 navire, en anglais.

Patronyme 

 Johann Michael Sailer, théologien allemand ;
 Max Sailer, pilote automobile allemand ;
  (1931-), ancienne skieuse alpin autrichienne, sœur de Rudi Sailer ;
 Rudi Sailer, ancien skieur alpin autrichien, frère de Toni Sailer ;
 Toni Sailer, skieur alpin et un acteur de cinéma autrichien ;
 Verena Sailer, athlète allemande.

Patronyme austro-bavarois
Patronyme allemand